Lévai Norbert (Szeged, 1996. április 15. –) magyar labdarúgó, a Ózdi Kohász SC középpályása.

Források 
Lévai Norbert adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1996-ban született személyek
Szegediek
Magyar labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Szigetszentmiklósi TK labdarúgói
Élő személyek